

Patronymes 
 Armand Labin (1906-1956), journaliste français
 Ernst Labin (?-1967), président autrichien de l'International Skating Union
 Suzanne Labin (1913-2001), politologue française

Toponyme 
 Labin est une ville de Croatie.